Amos Pampaloni, ufficiale di artiglieria attivo nella battaglia contro i tedeschi che portò all'eccidio di Cefalonia del settembre 1943.
Geno Pampaloni, giornalista
Luigi Pampaloni, scultore
Piero Pampaloni, calciatore